Blaževci est un toponyme qui peut désigner :
Blaževci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blaževci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Blaževci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.